Флаг муниципального образования Дубе́нский район Тульской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 апреля 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 633.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Дубенский район“ представляет собой прямоугольное белое полотнище, воспроизводящее в центре композицию гербового щита с отношением ширины к длине 2:3, вдоль узких сторон зелёные полосы, каждая в 1/6 флага».

Обоснование символики 

Флаг разработан на основе современного герба муниципального образования «Дубенский район».

Своё название посёлок получил от названия реки Дубны, на берегу которой появился Дубенский чугунолитейный завод — старейшее и главнейшее предприятие района на протяжении многих десятилетий, так как вместе с заводом начали возникать вокруг первые жилые здания. Река омывала корни вековых дубов, образующих могучую дубраву, а сельцо назвали «Дубно».

На территории Дубенского района находится село Павшино, куда уходят корни родословного древа великих русских заводчиков Демидовых. Сам Демид Антуфеев родился здесь и основал небольшой доменный завод, а затем в этом селе родился и его сын Никита — знаменитый Демидов. Поэтому в основу флага вошли рудоискательная лоза и молот из родового герба Демидовых.

Зелёный цвет символизирует природу района. Зелёный цвет также символ плодородия, надежды и здоровья.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Примечания 

Флаги с изображением дубовых листьев
Флаги с изображением молота